Flying Turns ist der Name folgender Achterbahnen in den Vereinigten Staaten:

 Flying Turns (Century of Progress)
 Flying Turns (Euclid Beach)
 Flying Turns (Forest Park Highlands Amusement Park)
 Flying Turns (Knoebels Amusement Park & Resort)
 Flying Turns (Riverview Park)
 Flying Turns (Rocky Point Park)
 Flying Turns (Steeplechase Park)